Чемпионат мира по шахматам среди женщин 2018 — нокаут-турнир, на котором была определена новая чемпионка мира по шахматам, ею стала Цзюй Вэньцзюнь.

Это второй чемпионат мира, который проводился в 2018 году, после матча Тань Чжунъи — Цзюй Вэньцзюнь, который проходил в мае 2018 года.

Турнир прошёл по нокаут-системе между 64 участницами со 2 по 23 ноября в Ханты-Мансийске (Россия). Призовой фонд турнира — 450 000 долларов.

Участницы 

  Цзюй Вэньцзюнь, GM, 2561 (R)
  Хампи Конеру, GM, 2557 (PN)
  Екатерина Лагно, GM, 2556 (E17)
  Анна Музычук, GM, 2555 (WC)
  Александра Костенюк, GM, 2551 (WC)
  Александра Горячкина, GM, 2536 (E16)
  Мария Музычук, GM, 2533 (E17)
  Тань Чжунъи, GM, 2527 (WC)
  Валентина Гунина, GM, 2525 (R)
  Элизабет Петц, IM, 2513 (E16)
  Нана Дзагнидзе, GM, 2509 (E16)
  Харика Дронавалли, GM, 2500 (WC)
  Антоанета Стефанова, GM, 2490 (E16)
  Наталья Погонина, WGM, 2485 (E17)
  Жансая Абдумалик, IM, 2482 (J17)
  Нино Бациашвили, GM, 2482 (PN)
  Ольга Гиря, WGM, 2479 (R)
  Чжао Сюэ, GM, 2478 (R)
  Лейла Джавахишвили, IM, 2475 (E16)
  Динара Садуакасова, IM, 2470 (J16)
  Бела Хотенашвили, GM, 2469 (E16)
  Лэй Тинцзе, GM, 2468 (R)
  Моника Соцко, GM, 2451 (E17)
  Анна Ушенина, GM, 2451 (E16)
  Алина Кашлинская, IM, 2447 (E17)
  Екатерина Аталык, IM, 2445 (E16)
  Алиса Галлямова, IM, 2432 (E17)
  Ни Шицюнь, WGM, 2427 (Z3.5)
  Анастасия Боднарук, IM, 2423 (E16)
  Хоанг Тхань Чанг, GM, 2423 (E17)
  Йолянта Завадская, WGM, 2421 (E16)
  Ирина Круш, GM, 2417 (Z2.1)
  Инна Яновская, IM, 2409 (E17)
  Марина Нечаева, IM, 2409 (E17)
  Элина Даниелян, GM, 2409 (E17)
  Сабрина Вега, IM, 2404 (E16)
  Наталья Жукова, GM, 2403 (E17)
  Гулисхан Нахбаева, WGM, 2394 (AS17)
  Дейси Кори, WGM, 2391 (AM16)
  Гулрухбегим Тохирджонова, WGM, 2385 (Z3.4)
  Лилит Мкртчян, IM, 2384 (E16)
  Юлия Швайгер, IM, 2375 (E16)
  Анита Гара, IM, 2370 (E17)
  Во Тхи Ким Фунг, WGM, 2368 (Z3.3)
  Ана Матнадзе, IM, 2362 (E16)
  Чжу Цзиньэр, WIM, 2360 (Z3.5)
  Каролина Лухан, IM, 2359 (Z2.5)
  Чжай Мо, WGM, 2351 (Z3.5)
  Кетеван Арахамия-Грант, GM, 2345 (E16)
  Падмини Роут, IM, 2338 (Z3.7)
  Бхакти Кулкарни, CM, 2314 (AS16)
  Сабина-Франческа Фойшор, WGM, 2311 (Z2.1)
  Сопико Хухашвили, IM, 2301 (E16)
  Ерисбель Миранда Льянес, WIM, 2239 (AM17)
  Мобина Алинасаб, WIM, 2205 (Z3.1)
  Ингрид Альяга Фернандес, WIM, 2194 (AM17)
  Сунь Фанхуэй, WIM, 2183 (Z3.5)
  Шахенда Вафа, WGM, 2148 (AF)
  Мэли-Жад Уэлле, WIM, 2122 (Z2.2)
  Даница Васкес, WIM, 2086 (Z2.3)
  Рани Хамид, WIM, 1909 (Z3.2)
  Джесс Никки Фебруари, WIM, 1893 (AF)
  Хайат Тубал, WIM, 1852 (AF)
  Кэтрин Хардеген, WFM, 1832 (Z3.6)

Квалификация на чемпионат мира 

 WC: Полуфиналистки Чемпионата мира по шахматам среди женщин 2017
 J16 и J17: Победительницы Чемпионатов мира по шахматам среди юниоров 2016 и 2017
 R: Рейтинг
 E16 и E17: Чемпионаты Европы по шахматам 2016 и 2017
 AM16 и AM17: Чемпионат Америки по шахматам 2016 и 2017
</small>

 AS16 и AS17: Чемпионат Азии по шахматам 2016 и 2017
 AF: Чемпионат Африки по шахматам 2017
 Z2.1, Z2.2, Z2.3, Z2.4, Z2.5, Z3.1, Z3.2, Z3.3, Z3.4, Z3.5, Z3.6, Z3.7: Зональные турниры
 PN: Номинации президента ФИДЕ

Правила 
Турнир состоит из 6 туров — 5 туров по две партии и заключительный тур из четырёх партий. Участница, одержавшая победу в 6-ом туре, становится чемпионкой мира по шахматам.
Если в основных партиях тура не выявлена победительница, то играются тай-брейки — две дополнительные партии в быстрые шахматы. На партию каждой участнице отводится 25 минут с добавлением 10 секунд на каждый ход. Если эти партии так же закончатся вничью, то будут сыграны еще две блиц-партии, на каждую из которых шахматисткам отведут по 10 минут плюс 10 секунд за ход. Если счёт остается равным, то играют ещё две блиц-партии с контролем 5 минут плюс 3 секунды за ход. Если победительница не выявлена, то шахматисткам предстоит сыграть решающую партию «Армагеддон».

Призовой фонд 
Призовой фонд 450 000 долларов распределяется следующим образом:
 32 проигравших в первом туре — 3 750 USD каждой
 16 проигравших во втором туре — 5 500 USD каждой
 8 проигравших в третьем туре — 8 000 USD каждой
 4 проигравших в четвертьфиналах — 12 000 USD каждой
 2 проигравших в полуфиналах — 20 000 USD каждой
 Проигравшая в финале — 30 000 USD
 Чемпионка мира среди женщин — 60 000 USD

Результаты 
Участницы отсортированы по рейтингу ФИДЕ на октябрь 2018 года. №1 играет с №64, №2 играет с №63 и т. д.

Финал

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 FIDE calendar entry
 Партии турнира на сайте chessbomb.com
 Партии турнира на сайте chessgames.com

2018 год в шахматах
Матчи и турниры за звание чемпионки мира по шахматам